Солийн Данзан (1885—1924) — монгольский политический деятель, один из основателей Монгольской народно-революционной партии.

Биография 
Выходец из аратов Саённоёнханского аймака. В период Богдо-ханской Монголии работал таможенным чиновником.

В 1919 создал подпольную ячейку "Восточный Хурээ" а затем обьединившись с "Консульской" группой была создана 25-ого июня 1920 года Монгольская народная партия.

1-ого марта 1921 года он был выбран первым Председателем МНП на первом съезде МНП.   

Вошёл в состав делегации Монгольской народной партии, направленной в 1920 в Москву и встретившуюся с В. И. Лениным.

Занимал должность Министра финансов в составе временного Народного правительства и сформированного 10 июля 1921 постоянного Народного правительства Монголии. С 3 марта по 26 сентября 1921 года был председателем ЦК МНП. Вёл борьбу за руководство МНП с Догсомыном Бодоо, добившись его казни, а затем с Сухэ-Батором. 

После смерти последнего обвинён в контрреволюционной деятельности и расстрелян в августе 1924 во время работы III съезда МНП. Элбегдорж Ринчино и Дамбадорж, деятели левой и правой фракции МНП соответственно, привели доводы, свидетельствовавшие о ведении Солийном Данзаном пробуржуазной политики в бизнес-интересах американских и китайских компаний, и тот был казнён в течение суток. Помимо всего прочего, его объявили японским шпионом, причастным к «отравлению» Сухэ-Батора.

С.Данзан был реабилитирован в 1962 году.

Ссылки 
 
 Большая советская энциклопедия/Монгольская народная революция 1921
 Soli Danzan (1885—1924)

Персоналии по алфавиту
Революционеры Монголии
Руководители Монгольской народно-революционной партии
Казнённые политики
Репрессированные в МНР
Казнённые в 1924 году
Расстрелянные в Монголии